Powozownia – budynek, najczęściej murowany, przeznaczony do przechowywania
pojazdów zaprzęgowych, często paradnych.

W dużych posiadłościach ziemskich przy powozowni umieszczone były stajnie i dom
koniuszego.

W powozowni mogły znajdować się:
 pojazdy gospodarcze
 bryczki
 sanie spacerowe
 pojazdy myśliwskie
 powozy reprezentacyjne:
 kalesza
 lando
 landolet
 karety coupe

Do współczesności ocalały nieliczne powozownie. Często pełnią rolę hotelu lub
restauracji.

Przypisy 

Obiekty budowlane